Saint-Étienne-à-Arnes est une commune française située à la limite sud du département des Ardennes en région Grand Est, à proximité du département de la Marne.

Géographie

Localisation

Hydrographie 
L'Arnes, affluent de la Suippe, dans le bassin versant de la Seine, prend source sur la commune.

Urbanisme

Typologie 
Saint-Étienne-à-Arnes est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Reims, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de  à moins de .

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (98,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (99 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
terres arables (97,2 %), zones agricoles hétérogènes (1,6 %), zones urbanisées (1,1 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Toponymie 

Le nom primitif est Arne : la rivière a donné son nom à la localité. Arne est évoqué dans un texte en 877, puis par Flodoard en 949. La forme Arnam est rencontrée en 1145, en 1199, en 1200 et en 1203. Sant-Etienne est mentionné pour la première fois en 1204 (lors de l'édification d'une deuxième église. En 1345, un seigneur local, Philippe de Bolandre, cite dans un aveu les biens qu'il possède dans la ville de Harne.

Mais le nom complet de la localité, tel que connu à l'époque moderne, commence à émerger au  : Sanctus Stephanus super Arnam en 1202, Sanctus Stephanus apud Alnam en 1204, Sanctus Stephanus de Alma en 1225, Saint Étienne à Arne en 1325.

Histoire 

Sur la route vers Semide se trouvent deux boves qui avaient servi de lieu d'habitation.

Il existait deux villages, Somme-Arne a disparu lors de la bataille de Rethel en 1650.

Politique et administration

Démographie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 

 Église Saint-Étienne.
 Cimetière militaire allemand de Saint-Etienne-à-Arnes.

Personnalités liées à la commune 
 Jean-Jacques de Mesmes comte d'Avaux (1640-1688), a acquis les terres de la seigneurie de Saint-Étienne-à-Arnes  en 1671.
 Joseph Oklahombi (1895-1960), code talker américain et indien Choctaw, il s'est distingué en octobre 1918 dans les combats à Saint-Étienne-à-Arnes.

Héraldique

Voir aussi

Bibliographie 
 Jean-Nicolas-Isidore Louis,
Histoire de Saint-Étienne-à-Arnes, dans les Travaux de l'Académie nationale de Reims, vol.106, t. 2, 1898-1899, p. I 
Histoire de Saint-Etienne-à-Arne, Reims : F. Michaud, 1902, 621 p.

Articles connexes 
 Liste des communes des Ardennes
 Somme-Arne

Liens externes 

 Saint-Étienne-à-Arnes sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

Références 

Commune dans les Ardennes
Aire urbaine de Reims
Ville décorée de la croix de guerre 1914-1918